Машхад () — место погребения шахида, наиболее распространенное название для могил почитаемых людей, родственников и сподвижников пророка Мухаммада, шиитских имамов, крупных религиозных деятелей, «святых» (авлия) и т. д. Машхад имеет также другие названия — кубба, макам, мазар, имамзада. Обычно машхад является объектом паломничества (зиярат).

Слова машхад употребляется в названиях городов, где находятся «святые» могилы:
 Машхад Али (Ан-Наджаф);
 Машхад аль-Хусайн (Кербела);
 Машхад ар-Риза (Мешхед).

Примечания

Литература 
 
 

Культовые сооружения